Felben heißen folgende geographischen Objekte:

 Felben (Bodnegg), Ortsteil der Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Felben (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern, Deutschland
 Felben (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern, Deutschland
 Felben (Kempten), Ortsteil der Kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern, Deutschland
 Felben (Legau), Ortsteil der Gemeinde Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern, Deutschland
 Felben (Markdorf), Hof beim Dorf Ittendorf, Stadt Markdorf, Baden-Württemberg, Deutschland
 Felben (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern, Deutschland

 Felben (Gemeinde Mittersill), Ortschaft von Mittersill, Pinzgau, Land Salzburg, Österreich

 Felben TG, Ortsteil der Gemeinde Felben-Wellhausen im Kanton Thurgau, Schweiz

Varia
 Felben (Adelsgeschlecht)